

Научний — селище, Шортандинський район, Акмолинська область

Научний — селище міського типу, Бахчисарайський район, Автономна Республіка Крим